НБА Ол-стар викенд 2020. је одржан од 14. до 16. фебруара 2020. године у Чикагу, највећем граду америчке државе Илиноис. Сви садржаји су се одиграли у дворани Јунајтед центар, на домаћем терену Чикаго булса. Чикаго је раније домаћин НБА Ол-стар викенда био у још два наврата — 1973. и 1988. године.

Петак, 14. фебруар 2020.

НБА утакмица звезда у успону

Субота, 15. фебруар 2020.

НБА такмичење у вештинама 
Првобитно се на списку учесника такмичења у вештинама налазио и Дерик Роуз, али он није могао да наступи због повреде, те га је заменио Шеј Гилџјус-Александер. Такође, међу учесницима су била и три ранија победника овог такмичења (Беверли, Динвиди и Тејтум), али су сва тројица испала већ у четвртфиналној рунди. Победник је био Бам Адебајо, играч Мајами хита, а на путу до тријумфа елиминисао је Спенсера Динвидија, Паскала Сијакама и Домантаса Сабониса.

НБА такмичење у закуцавањима 
Чланови жирија на такмичењу у закуцавањима били су: Двејн Вејд, Скоти Пипен, Кендас Паркер, Комон и Чедвик Боузман. 

Арон Гордон и Дерик Џоунс Џуниор су у финалној рунди за оба закуцавања добили максималан број поена, те се такмичење наставило извођењем додатних покушаја. Међутим, и за трећа закуцавања добили су по 50 поена. Одлука о победнику пала је тек након извођења четвртих закуцавања, када је Дерик Џоунс Џуниор имао поен више од Гордона. Занимљиво је да је Џоунс Џуниор такмичење освојио на дан када је напунио 23 године.

НБА такмичење у брзом шутирању тројки 
Ове године пропозиције такмичења у брзом шутирању тројки претрпеле су одређене измене:
 Уведене су две додатне позиције за шутирање — удаљене шест стопа (око 1,83 м) од стандардне линије за тројку. Распоређене су на средини растојања између централне и првих суседних стандардних позиција. Са новоуведених позиција шутира се само по једна (тзв. зелена) лопта, али погодак доноси 3 поена. Тиме је максималан број поена подигнут са дотадашња 34 на 40.
 Време за шутирање је продужено са 60 на 70 секунди.

Првобитно се на списку учесника налазио и Дејмијан Лилард, али он није могао да наступи због повреде, те га је заменио Девин Букер.

Победник је био Бади Хилд, играч Сакраменто кингса.

Недеља, 16. фебруар 2020.

НБА Ол-стар меч 

НБА Ол-стар драфт је одржан 6. фебруара 2020. године.

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт лиге

НБА ол-стар викенд
Сезона 2019/20. у америчкој кошарци
Спорт у Чикагу